Miravete puede referirse a cualquiera de los siguientes municipios de España:

 Miravete de la Sierra, en la provincia de Teruel, comunidad autónoma de Aragón.
 Casas de Miravete, en la provincia de Cáceres, comunidad autónoma de Extremadura.
 Miravet, en la comarca de Ribera de Ebro, provincia de Tarragona, comunidad autónoma de Cataluña.

Además, puede hacer referencia a:

 Pedro José Fonte (Pedro José de Fonte y Hernández Miravete), arzobispo de México desde 1815 hasta su renuncia en 1837.